Nositelky jména Markéta Brabantská:

 Markéta Brabantská († 1231) – provdaná hraběnka z Geldern
 dcera brabantského vévody Jindřicha I. a manželka hraběte Gerarda III. z Geldern
 Markéta Brabantská († 1311) – provdaná římsko-německá královna
 dcera brabantského vévody Jana I. a manželka pozdějšího císaře Jindřicha VII.
 Markéta Brabantská († 1368) – provdaná flanderská hraběnka
 dcera brabantského a limburského vévody Jana III. a manželka flanderského hraběte Ludvíka III.